Малате́ста ():

Род Малатеста 
 Малатеста — итальянский княжеский род (конец XIII — начало XVI веков), правивший в провинции Римини, а затем и в землях Романьи и Анконской марки.
 Малатеста, Гульельмо (1891—1920) — итальянский велогонщик.
 Малатеста, Джакомо (1530—1600) — маркиз Ронкофреддо и Монитано, граф Монтекодруццо.
 Малатеста, Паола (1393—1449) — маркиза Мантуанская.
 Малатеста, Паризина (1404—1425) — супруга правителя Феррары.
 Малатеста, Сиджизмондо Пандольфо (1417—1468) — правитель Римини.

Другие 
 Малатеста, Адеодато (Adeodato Malatesta; 1806—1891) — итальянский художник.
 Малатеста, Леонардо (Leonardo di Francesco di Lazzaro Malatesta; 1483—1518) — итальянский художник эпохи Возрождения.
 Малатеста, Эррико (1853—1932) — итальянский анархо-коммунист.